Ждан-Пушкин:

 Ждан-Пушкины — дворянский род.

Носители фамилии:
 Ждан-Пушкин, Александр Александрович (1893—1962) — капитан 1-го ранга советского военно-морского флота.
 Ждан-Пушкин, Викентий Викентьевич (1824—1895) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Ждан-Пушкин, Иван Викентьевич (1813—1872) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Ждан-Пушкин, Михаил Викентьевич (1835 — после 1893) — генерал-майор Русской императорской армии.